Okręty US Navy o nazwie USS "Mockingbird":

Pierwszy "Mockingbird" (AMc-28) był trałowcem przybrzeżnym typu Mockingbird. Był w służbie w latach 1941-1944.
Drugi "Mockingbird" (AMS-27) był trałowcem typu YMS-1 (podtym YMS-135). Był w służbie w latach 1944-1956. Sprzedany Korei Południowej w 1974.

Mockingbird